Ca l'Oliveres (Campmany), casa dins del nucli urbà de la població de Campmany (Alt Empordà) 
 Ca l'Oliveres (Lliçà d'Amunt), masia de Lliçà d'Amunt que fa les funcions de biblioteca del poble 
 Ca l'Oliveres (Santa Coloma de Farners), casa de tres plantes a Santa Coloma de Farners (Selva) 
 Ca l'Oliveres (la Cellera de Ter), casa de tres plantes a la Cellera de Ter (Selva)